

Piante 
Cannabis – genere coltivato e diffuso in molti paesi dal clima temperato, prima dell'avvento del proibizionismo della cannabis
Cannabis sativa – diffusissima in passato e coltivata per la produzione di fibre tessili, carta e per l'olio di semi
Canapa indiana – differisce dalla C. sativa per la maggiore ricchezza di resina; in origine questa varietà era la sola, in Messico, a essere chiamata marijuana
Cannabis ruderalis – varietà originaria dell'Asia centrale, una specie adatta ai climi freddi che fiorisce da sola dopo un tot tempo

Altro 
Cannabis – titolo originale del film del 1970 New York-Parigi per una condanna a morte di Pierre Koralnik
Cannabis – singolo degli Ska-P del 1997

Pagine correlate 
Canapa (disambigua)

Altri progetti